Cats steht für:
 Cats, Musical von Andrew Lloyd Webber
 Cats (1998), britisch-amerikanischer Spielfilm von David Mallet (1998)
 Cats (2019), britisch-amerikanischer Spielfilm von Tom Hooper (2019)
 The Cats, niederländische Pop-Gruppe 

Cats ist der Familienname folgender Personen:
 Boudewijn Cats (1601–1663), niederländischer römisch-katholischer Bischof
 Jacob Cats (1577–1660), niederländischer Dichter und Politiker

CATS steht für:
 Canadian American Transportation Systems, US-amerikanische Schifffahrtsgesellschaft
 Centrum für Asienwissenschaften und Transkulturelle Studien, ein Institut der Universität Heidelberg
 Charlotte Area Transit System, ein Verkehrsbetrieb in Charlotte (North Carolina)
 Computer Assisted Trading System, ein Computerhandelssystem für Wertpapiere
 Computer Aided Transcription System, eine Software von Synopsys zur Entwicklung lithografischer Masken in der Mikroelektronik-Produktion
 eine Arbeitsgruppe des Rates der Europäischen Union, siehe Koordinierungsausschuss für den Bereich der polizeilichen und justiziellen Zusammenarbeit in Strafsachen
 Credit Accumulation and Transfer Scheme, ein Leistungspunktesystem, welches von britischen Universitäten genutzt wird

C.A.T.S. steht für:
 C.A.T.S. Crash Arena Turbo Stars, zweidimensionales, strategisches PvP- und Action-Spiel

Siehe auch:
 Mont des Cats
 Kats
 Catz (Begriffsklärung)
 Katz

Abkürzung